La Copa Titano 2018-19 fue la edición número 59 de la Copa Titano. La temporada comenzó el 23 de octubre de 2018 y terminó el 19 de mayo de 2019. La copa fue disputada bajo un nuevo formato esta temporada. 

Tre Fiori conquistó su 7º título tras ganar en la final al Folgore por el marcador de 1-0.

Formato 
El sorteo de la primera ronda se realizó el 30 de agosto de 2018. La final se disputará en partido único, todas las demás rondas se disputarán en partidos de ida y vuelta. En caso de empate en el tiempo normal, se jugará una prórroga y luego tanda de penales para determinar el vencedor.

Primera ronda 
Los partidos de ida de la primera ronda se jugaron del 23 al 24 de octubre de 2018, y los partidos de vuelta se jugaron del 6 al 7 de noviembre de 2018. El sorteo de la primera ronda se realizó el 30 de agosto de 2018. 

|}

Cuartos de final 
Los partidos de ida de los cuartos de final se jugaron del 4 al 5 de diciembre de 2018, y los partidos de vuelta se jugaron del 15 al 16 de diciembre de 2018. 

|}

Semifinales 
Los partidos de ida de las semifinales se jugaron el 12 de abril de 2019, y los partidos de vueltas se jugarán el 19 de abril de 2019.

|}

Final 
La final se jugó el 19 de abril de 2019.

Desarrollo

Goleadores 
Actualizado al final de la competición el 19 de abril de 2019.

Véase también 
 Supercopa de San Marino 2019 
 Campeonato sanmarinense 2018-19

Referencias

Enlaces externos 
 Scoresway

Fútbol en 2018
Fútbol en 2019
Eventos deportivos en San Marino
San Marino en 2018
San Marino en 2019
Copa Titano